Dogbe oder Dogbé ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfred Dogbé (1962–2012), nigrischer Novellist und Dramatiker
 David Oscar Dogbe (* 1984), ghanaischer Musiker, Schauspieler und Komiker 
 Emmanuel Dogbe (* 1992), ghanaischer Fußballspieler 
 Michael Dogbe (* 1996), US-amerikanischer Footballspieler 
 Mickaël Dogbé (* 1976), französisch-togolesischer Fußballspieler 
 Victoire Tomegah Dogbé (* 1959), togolesische Politikerin